Палецкий сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Палецкий сельсовет — в Перевозском районе Нижегородской области.
 Палецкий сельсовет — в Баганском районе Новосибирской области.